FXO est un sigle qui peut désigner :
 FXO ou port FXO (où FXO signifie Foreign eXchange Office), en téléphonie, un port qui reçoit une ligne téléphonique.

FXO est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Cuamba, une ville du Mozambique, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports